La saison 2002-2003 du Championnat d'Ukraine de football était la  de la première division ukrainienne.

Le Chakhtar Donetsk, champion d'Ukraine la saison dernière, va tenter de conserver son titre face aux 15 meilleures équipes d'Ukraine.

Les 16 équipes de première division sont regroupées au sein d'une poule unique où chacun rencontre ses adversaires 2 fois, une fois à domicile, une fois à l'extérieur.

C'est le Dynamo Kiev qui redevient champion, en terminant en tête du championnat après une lutte intense avec le Chakhtar. C'est le  en 12 saisons pour le Dynamo, qui réussit le doublé en battant le Chakhtar en finale de la Coupe d'Ukraine.

Qualifications en Coupe d'Europe 
Le champion d'Ukraine se qualifie pour le tour préliminaire de la Ligue des champions 2003-2004, tout comme le vice-champion d'Ukraine. Le vainqueur de la Coupe d'Ukraine est qualifié pour la Coupe UEFA 2003-2004, tout comme le club le mieux classé qui n'est pas qualifié en Coupe d'Europe.

Les 16 clubs participants 
 Dynamo Kiev
 Dniepr Dniepropetrovsk
 Chakhtar Donetsk
 Metalurg Zaporijjye
 Tavria Simferopol
 Karpaty Lviv
 Kryvbass Krivoï-Rog
 Arsenal Kiev
 Vorskla Poltava
 Metalurg Donetsk 
 Metalurg Mariopol (le club prend le nom d'Illichovets Marioupol durant la trêve hivernale)
 Metalist Kharkov 
 PFC Oleksandriia (le club prend le nom de FC Oleksandriia durant la trêve hivernale)
 Tchernomorets Odessa - Promu de 
 Obolon Kiev - Promu de 
 Volyn Lutsk - Promu de

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Ukraine de football

Liens externes 
 RSSSF

2002-2003
Ukraine
Sport en Ukraine en 2002
Sport en Ukraine en 2003